Dobroselica je lahko:
 Dobroselica, Rekovac (Srbija)
 Dobroselica, Čajetina (Srbija)